L'envol est l'action de prendre son vol :
 Vol (animal), notamment Envol et ascension
 Jeune à l’envol, expression qui désigne le moment où un oisillon quitte son nid.
 Vol (aéronautique)
 EnVol, label français de certification environnementale
Envol Vert, association française de protection de la biodiversité des forêts
 L'Envol, film français réalisé par Steve Suissa et sorti en 2000
 Envol, film français réalisé par Frédéric Cerulli et sorti en 2022.
 Premier Envol, titre québécois du film L'Envolée sauvage (Fly Away Home), film américain réalisé par Carroll Ballard, également titré L'Envolée sauvage
 Le Dernier Envol, album de bande dessinée  de Régis Hautière  et Romain Hugault
 Envol, est un tableau de l'artiste-peintre, Sophie Cauvin, qui illustre la couverture de son livre.